Municipio de Buckingham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Buckingham (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Buckingham (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.
 Municipio de Buckingham (condado de Wayne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.